Narciso de Asturias puede referirse a:

 el nombre común de la planta Narcissus asturiensis; o
 el nombre común de la planta Narcissus bulbocodium.